Federación (departement), departement in Entre Ríos, Argentinië
 Federación (Entre Ríos), stad in het Argentijnse departement Federación (departement)
 Federación (Venezuela), gemeente in Venezuela